Башенин — фамилия; имеет женскую форму Башенина.

Известные носители:
Башенин, Виктор Андреевич (1882—1978) — советский учёный- эпидемиолог, профессор.
 Башенин, Валерий Викторович (род. 1943) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Башенин, Павел Андреевич (1868—1910) — купец I гильдии, городской голова города Сарапула, общественный деятель, почетный гражданин города с 1911 года.